Оразалин — казахская фамилия.

Известные носители 
 Оразалин, Камен (1920—2008) — казахский писатель.
 Оразалин, Кибадат Оразалинович (род. 1929) — советский чабан, Герой Социалистического Труда.